Eduardo I puede referirse a:
 Eduardo I de Wessex "el viejo" (874–924), rey de Wessex (899-924);
 Eduardo I de Inglaterra "el zanquilargo" (1239 - 1307), rey de Inglaterra (1272-1307);
 Eduardo I de Escocia (ca. 1282-1364), pretendiente al trono de Escocia impuesto por Eduardo III de Inglaterra;
Eduardo I de Irlanda (1280–1318), rey de Irlanda (1315–1318);
Eduardo I de Saboya "el liberal" (1284-1329), conde de Saboya, de Aosta y Moriana (1323-1329).
Eduardo I de Bar (muerto en 1336), conde de Bar (1302-1336);
Eduardo I de Portugal (1391–1438), rey de Portugal y el Algarve (1433-1438);
Eduardo I Farnesio (1612–1646), duque de Parma, de Plasencia y de Castro.
Eduardo I de Misquito, rey de la Nación Misquito (1739-1755).

Véase también

La Famosa Crónica del Rey Eduardo I, es una obra de George Peele, publicada en 1593 (referente a Eduardo I de Inglaterra).